Валентина Захарова:
 Захарова, Валентина Петровна (Королёва; род. 1936) — советская певица, педагог.
 Захарова, Валентина Фёдоровна (1922—2006) — швея-мотористка, Герой Социалистического Труда.